Мар-дель-Плата 1952 — одиннадцатый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата (в 1951 г. вместо аналогичного турнира был проведен зональный).

На сей раз организаторам удалось привлечь к участию только одного представителя Европы: югослава П. Трифуновича. Трифунович участвовал в борьбе за 1-е место, но на пол-очка отстал от аргентинцев Э.  Россетто и Хул. Болбочана. Серьезного успеха добился колумбиец М. Куэльяр, разделивший с Трифуновичем 3—4 места.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1952 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1952 году